CGY est un code qui peut faire référence à : 
 , Mindanao, aux Philippines, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports